Arnswalde – dawna nazwa miasta Choszczno
 Arnswalde – dawny powiat w Brandenburgii
 Oflag II B Arnswalde – obóz jeniecki